Johan Gustaf Fast, född 1718, död våren 1781, var en svensk ornamentbildhuggare.
 
Fast var verksam som bildhuggare vid slottsbygget i Stockholm där han utförde träskärning för dörr- och spisöverstycken. Hans dörröverstycke i Sofia Albertinas audiensrum räknas som något av det bästa i hantverksväg som finns i slottet. Efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz utförde han läktarbröstningens rika dekoration i Maria Magdalena kyrka, Stockholm 1774. Han nämns som en av lärarna till Johan Törnström.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del II sid 189, Allhems Förlag, Malmö.

 
Svenska bildhuggare
Födda 1718
Avlidna 1781
Män